Евгений Владимирович Смирнов (28 декабря 1947, Горки, Варнавинский район, Горьковская область — 27 января 2016) — актёр Омского театра драмы, Народный артист Российской Федерации (2003), заслуженный артист Украинской ССР (1984).

Биография 
В семилетнем возрасте с мамой переехал в Уфу. После окончания в 1967 году Уфимского училища искусств по классу театрального искусства, 1971—1989 год работал в Севастопольском русском драматическом театре имени А. В. Луначарского, театре Краснознамённого Черноморского флота города Севастополя. В 1984 году Смирнову Е.В. присвоено звание заслуженного артиста Украинской ССР. С 1989 по 1992 годы — актёр киевского Театра русской драмы имени Леси Украинки. С 1996 года — артист Омского театра драмы. В 2003 году  Смирнову Е.В. присвоено звание народного артиста РФ.

Награжден орденом «Знак Почёта» (1986). 

Похоронен на Северо-Восточном кладбище Омска рядом с могилой супруги.

Семья 
Жена — Зайтуна Мударисовна Смирнова (1948—2015), репетитор по балету Омского академического театра драмы. Двое детей.

Театральные работы

Киевский академический театр русской драмы им. Леси Украинки (1989–1992) 

 Свиньин – «Табачный капитан», Н. Адуев
 Суворов – «Придет корабль российский», Б. Эскин
 Цыбин – «Проводим эксперимент» М. Захаров, В. Черных
 Паскуале – «Человек, животное и добродетель», Л. Пиранделло
 Подсекальников – «Самоубийца», Н. Эрдман
 Кандид – «Кандид», Вольтер

Омский академический театр драмы (1996-2016) 

 Александров, гений – «Живой труп», Л. Толстой
 Бонапарт – «Натуральное хозяйство в Шамбале», А. Шипенко
 Кенди – «О мышах и людях», Д. Стейнбек
 Ферапонт – «Три сестры», А.П. Чехов
 Мурзавецкий – «Волки и овцы», А.Н. Островский
 Фана – «Отель на час», П. Ландовский
 Ломов Иван Васильевич – «Танго беллетриста», Н. Скороход
 Паскуале – «Голодранцы-аристократы», Э. Скарпетта
 Торговец, солдат – «Церемонии зари», К. Фуэнтес
 Гарри Лежен, который играет Роджера Трамплейна – «Театр», М. Фрейн
 Яков Алексеевич – «Происшествие, которого никто не заметил», А. Володин
 М-сье Пьер – «Приглашение на казнь», В. Набоков
 Г-н N, хозяин игорного дома – «Маскарад», М.Ю. Лермонтов
 Биндо Альтовити – «Лоренцаччо», Альфред де Мюссе
 Мендель Крик – «Закат», И. Бабель
 Фома Фомич Опискин – «Село Степанчиково и его обитатели», Ф. Достоевский
 Кавалер Лампетти – «Человек и джентльмен», Эдуардо де Филиппо
 Плюшкин – «Брат Чичиков», Н. Садур
 Мартын Прокопьевич Нароков, помощник режиссера и бутафор – «Таланты и поклонники», А.Н. Островский
 Старый пастух, названый отец Утраты – «Зимняя сказка», В. Шекспир
 Шалимов Яков Петрович, литератор – «Дачники», А. Пешков
Бродяга – «Дембельский поезд», А. Архипов
 Его преподобие каноник Чезюбл, доктор богословия – «Как важно быть серьезным», Оскар Уайльд
 Сэмюэль Пиквик, президент Пиквикского клуба – «Пиквикский клуб», Ч. Диккенс
 Кушак – «Утиная охота», А. Вампилов
 Мэтр Бридэн, священник – «Любовью не шутят», Альфред де Мюссе.
 Пугало – «Одна абсолютно счастливая деревня», Б. Вахтин
Иван Дементьевич Краснощеков – «Веселая вода печали», В. Гуркин
 Неизвестно какой господин – «На Невском проспекте», Н. Гоголь
 Николай Николаевич Копайский, банковский служащий, холостяк - «Жена есть жена», А. Чехов
 Глов Михаил Александрович - «Игроки», Н. Гоголь
 Жан-Жак Бутон, тушильщик свечей и слуга Мольера – «Кабала святош», М. Булгаков
 Предводитель стариков – «Лисистрата», Аристофан
 Г-н Диареус, врач; Г-н Пургон, врач; Г-н Флеран, аптекарь – «Мнимый Больной», Ж.-Б. Мольер
 Дудка, починщик раздувальных мехов – Ночь любовных помешательств», В. Шекспир
 Герасим Порфирьич Маргаритов, адвокат из отставных чиновников – «Поздняя любовь, А. Островский
 Сарафанов – «Старший сын», А. Вампилов
 Гермократ, философ – «Торжество любви», Пьер Карле Мариво
Тибиа, слуга Клаудио;  Иван Петрович, друг композитора – «Часовня», И. Бунин, А. де Мюссе
 Тарталья, великий канцлер – «Турандот», К. Гоцци
 Пузырев-отец - «Про елку у Ивановых», А. Введенский
 Капитан Перелла; Доктор Нино Пулейо – «Человек, животное и добродетель», Л. Пиранделло
 Крутицкий – «На всякого мудреца довольно простоты», А.Н. Островский
 Тихий, начальник контрразведки – «Бег», М. Булгаков
 Шабтай Шустер – «На чемоданах», Ханох Левин
Священник – «Mamma Roma», Пьер Паоло Пазолини
Князь – «Ханума», А. Цагарели
Жидков, отец Верочки, бывший второй секретарь райкома  –  «Русский и литература», М. Осипов
Иван Петров Восмибратов – «Лес», А. Островский
Монфлери, актер - «Сирано де Бержерак», Э. Ростана

Награды 
 1984 — Заслуженный артист Украинской ССР
 1986 — Орден «Знак Почёта»
 2003 — Народный артист Российской Федерации

Фильмография 
  — А вы любили когда-нибудь? — эпизод
  — Про Витю, про Машу и морскую пехоту — десантник
  — У матросов нет вопросов — ревизор в ресторане
  — В одну-единственную жизнь — эпизод
  — Мужские тревоги — эпизод
  — Секретный фарватер — эпизод
  — Проводим эксперимент — Цыбин, директор завода «Электрон»
  — Театр — Гарри Лежен, который играет Роджера Трамплейна
  — Любовь с привилегиями — эпизод
  — Наш городок — редактор Уэбб
  — Записки сумасшедшего — столоначальник
  — Убить «Шакала» — Владимир Квасков
  — Стамбульский транзит — Чекмарёв
  — Трень-брень — охотник
  — Ростов-папа (фильм 8-й «Новый Дон Кихот»)— эпизод
  — Косвенные улики — эпизод
  — Солдаты 5 — эпизод

Литература 
 Яневская С. В. Евгений Владимирович Смирнов // Омский академический от истоков / С. В. Яневская. — Омск, 2004. — С. 306: портр.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Смирнов на сайте Омского академического театра
 Евгений Смирнов на ОмскКульт.ру

Персоналии:Киевский русский драматический театр имени Леси Украинки
Персоналии:Омский академический театр драмы
Персоналии:Севастополь
Похороненные на Северо-Восточном кладбище